Emo steht für:
 Emo, Stilrichtung des Punk
 Emo (Jugendkultur)
 Villa Emo, Renaissance-Villa in Vedelago

Orte:
 Emo (Irland) im County Laois
 Emo (Ontario) im Rainy River District

Emo ist der Name folgender Personen:
 Emo von Wittewierum (um 1175–1237), Abt des Klosters Hortus Floridus 

Emo ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Emo (1731–1792), venezianischer Großadmiral
 E. W. Emo (1898–1975), österreichischer Filmregisseur
 Maria Emo (* 1936), österreichische Schauspielerin

EMO steht als Abkürzung für:
 EMO Hannover, Fachmesse für Metallbearbeitung in Hannover und Mailand
 Kernkraftwerk Mochovce, slowakisches Kernkraftwerk
 EMO the Musical, ein US-amerikanischer Film von Neil Triffett

eMo steht für:
 Elektronische Mobilitätshilfe, eine Fahrzeugklasse 

EMO